TJ Sokol Bohuňovice je český fotbalový klub z obce Bohuňovice v okrese Olomouc, který byl založen v roce 1926. Od sezóny 2019/20 hraje Krajský přebor Olomouckého kraje (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu v Bohuňovicích. Klub se věnuje také výchově fotbalové mládeže.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 Od ročníku 2016/17 včetně se hraje v Olomouckém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19.

Další informace 
Poblíž stadiónu se nachází také Centrum zdraví Bohuňovice.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1926
Sport v Bohuňovicích (okres Olomouc)